

Скайлайн — місто, штат Алабама
 Скайлайн — місто, штат Міннесота

 Скайлайн 1
 Скайлайн 2
 Скайлайн 3